Török Mária (1822–1895) színésznő
 Török Mária (1925/26–1998) pszichoanalitikus (Franciaországban élt)
 Török Mária (1936–2013) zenei szerkesztő (Magyar Rádió)